Wangermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wangermann (1925–2021), österreichischer Historiker
 Gert Wangermann (1934–2014), deutscher Physiker und Biophysiker